Амчитка:

 Амчитка — остров в группе Крысьих островов архипелага Алеутские острова.
 Амчитка — пролив в группе Алеутских островов, разделяющий Крысьи острова и острова Деларова.